Software-defined peut faire référence à:

 Software-defined networking, un modèle d’architecture réseau informatique.
 Software-defined-WAN,  réseau étendu à définition logicielle.
 Software-defined storage, concept utilisé pour désigner stockage de données basé sur des solutions logicielles.
 software-defined radio, récepteur et éventuellement émetteur radio réalisés principalement par logiciel.